Der Bình Phước Football Club () ist ein Fußballverein aus Đồng Xoài, der in der zweithöchsten vietnamesischen Liga, der V.League 2, spielt.

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Binh Phuoc Stadium in Đồng Xoài aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 10.000 Personen.

Saisonplatzierung

Weblinks 
 Bình Phước FC in der Datenbank von transfermarkt.de
 Bình Phước FC in der Datenbank von soccerway.com

Vietnamesischer Fußballverein
Gegründet 2006